

Patronyme 
 François Verdier (1651-1730),  peintre français.
 François Verdier (1900-1944), résistant français.

Toponyme 
 François-Verdier, station de la ligne B du métro de Toulouse située à proximité des allées du même nom, en hommage au résistant.